Grgur I. (540. – 604.), papa od 590. do 604., crkveni naučitelj i svetac
 Grgur iz Nise, (oko 330. - oko 395.), jedan od kapadočkih otaca
 Grgur Prosvjetitelj (oko 257. - oko 331.), prvi katolikos (poglavar) Armenske apostolske Crkve koji je pokrstio Armence, svetac zaštitnik današnje Armenije
 Grgur iz Toursa (538. – 594.), kršćanski svetac i povjesničar,
 Grgur Nazijanski, (329. – 390.), kršćanski svetac i crkveni naučitelj
 Sveti Grgur (otok), hrvatski otok, između Raba i Krka